Pineville kan syfta på

Geografi

USA

 Pineville, Kentucky
 Pineville, Louisiana
 Pineville, Missouri
 Pineville, West Virginia